Heinrichsbrücke steht für
Heinrichsbrücke (Bamberg)
Heinrichsbrücke (Gera)
Pont Henri IV, Châtellerault, Frankreich.